Горен () — фамилия. 

Известные носители:
 Горен, Анндж (род. 1956 ) — итальянская актриса.
 Горен, Жан Альбер (1899—1981) — французский художник.
 Горен, Шломо (1917—1994) — третий главный ашкеназский раввин Израиля.
 Горен, Натан (1887—1956) — израильский писатель, журналист, литературный критик, педагог.
 Горен, Теодор Карл фон (1836—1923) — австрийский и германский агрохимик и педагог; профессор, доктор наук.
 Горен, Шрага (1898—1972) — израильский политик, депутат кнессета 1-го созыва.